Edward Feliks Ostrowski (1816–1859) – lekarz weterynarii, podróżnik
 Edward Marceli Ostrowski (ur. 1897) – major dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, KW (trzykrotnie) i Złotym KZ, szef sztabu 25 DP

Przypisy